Annex B steht für:

 Annex B für digitale Telefonanschlüsse des ISDN, siehe G.992.1 #Annex B
 Annex B zum Vertrag von Rambouillet, siehe Vertrag von Rambouillet #Geheimhaltung und Inhalt von Kapitel 7, 8, Anhang B
 Annex B des Kyoto-Protokolls, siehe Kyoto-Protokoll#Annex B